Владимир Александрович Ковальчук:
 Ковальчук, Владимир Александрович (род. 1984) — украинский волейболист.
 Ковальчук, Владимир Александрович (род. 1951) — советский, канадский и российский театральный художник.
 Ковальчук, Владимир Александрович (род. 1982) — украинский политик.